Rally Costa del Sol es el nombre genérico con el que se conocen varias rallyes disputados en el sur de España:

 Rally Costa del Sol, nacida en 1964, desde 1988 se le conoce también como Rally Costa de Almería, fue puntuable para el Campeonato de España;
 Rally Costa del Sol - Málaga, prueba que fue puntuable para el Campeonato de España desde 2001 hasta 2004;
 Rally Internacional del Sol, prueba que se disputó en los años 60 y 70.